Karl VIII kan syfta på:
 Karl Knutsson (Bonde), kung av Sverige i tre omgångar i mitten av 1400-talet
 Karl VIII, kung av Frankrike 1483–1498

Se även
Lista över regenter med namnet Karl

Regentnamn